Serratula är ett släkte av ringmaskar. Serratula ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Serratula (Polychaeta)